Illuerunnerit bezeichnet:
 Illuerunnerit (Kangaatsiaq) (Gamle Egedesminde), Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Illuerunnerit, Ort im Distrikt Nuuk, Grönland, siehe Haabets Ø
 Illuerunnerit (Bucht), Bucht im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Illuerunnerit (Insel) (auch Illuerunnerit Nunaat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland